Sergej Larin ist der Name folgender Personen:

* Sergej Larin (Sänger) (1956–2008), russischer Sänger (Tenor)
 Sergej Larin (Fußballspieler) (* 1986), kasachischer Fußballspieler